

Cinema
The Black Sheep – cortometraggio del 1909 diretto da Gilbert M. Anderson
The Black Sheep – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin R. Phillips
The Black Sheep – cortometraggio del 1912 prodotto dall'Eclair American
Black Sheep – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith e Wilfred Lucas
The Black Sheep – film del 1913 diretto da Raymond B. West
The Black Sheep – film del 1914 diretto da Tom Moore
The Black Sheep – cortometraggio del 1915 diretto da J. Farrell MacDonald 
The Black Sheep – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Belmont 
Black Sheep – film del 1935 diretto da Allan Dwan
La pecora nera, o Mike l'acchiappavoti (Black Sheep) – film statunitense del 1996 di Penelope Spheeris
Black Sheep - Pecore assassine (Black Sheep) – film neozelandese del 2006 di Jonathan King
Black Sheep – cortometraggio del 2018 diretto da Ed Perkins

Letteratura
Pecora nera (Black Sheep) – romanzo del 1966 di Georgette Heyer

Musica
Black Sheep – gruppo musicale hip-hop.
Black Sheep – gruppo musicale hard rock anni settanta di New York capitanato da Lou Gramm (Foreigner).
Black Sheep – gruppo musicale heavy metal anni ottanta di Los Angeles.
Black Sheep – gruppo musicale alternative rock inglese anni 2000 di Julian Cope (The Teardrop Explodes).
Black Sheep – album omonimo del gruppo hard rock anni '70.
Black Sheep – album omonimo del 2009 del omonimo gruppo alternative rock anni '00.
Black Sheep – album del cantante folk Martin Sexton del 1996.
 Black Sheep – album di Julian Cope del 2008
Black Sheep – album del gruppo alternative metal Ra del 2009.
 Black Sheep – album di Nat & Alex Wolff del 2011

Altro
Black Sheep Brewery – birrificio britannico.
Black Sheep Studios – società che si occupa di cinema, videogiochi e fumetti.